Мальтийская Премьер-лига 1995/1996 () — 81-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1995/1996
Мальта
Мальта
1995 год на Мальте
1996 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996